Beneath the Encasing of Ashes — перший студійний альбом американського металкор-гурту As I Lay Dying, випущений 12 червня 2001 року.

Список композицій

Джерела 
 Beneath the Encasing of Ashes  allmusic
 Beneath the Encasing of Ashes  last.fm

Альбоми As I Lay Dying
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2001